Klagenfurt steht für:

 Klagenfurt am Wörthersee, österreichische Stadt
 Klagenfurt (Schiff)
 (19914) Klagenfurt, Asteroid des Hauptgürtels
 Klagenfurt (), eine 4 km² große Insel in der Persey-Bucht an der Südküste von Wilczekland